В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Ольга Морозова і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши пару Івонн Гулагонг і Мартіна Навратілова 64-7, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Бетті Стов (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

 Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (чемпіонки)
 Івонн Гулагонг /  Мартіна Навратілова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Chicago